Étienne Perier (1687-1766), gouverneur de la Louisiane française au .
 Étienne Périer (1931-2020), réalisateur français